Twink hat die Bedeutungen:

 Künstlername des englischen Musikers John Charles Alder, siehe Twink
 Bezeichnung für einen gut aussehenden jungen Mann in der schwulen Pornoszene, siehe Twink (schwuler Jargon)
 Nebencharaktere in einem Computerrollenspiel, siehe MMORPG-Jargon#T